Partito Agrario può essere:
 Partito Agrario – partito italiano disciolto
 Partito dei Contadini di Lituania – partito lituano disciolto
 Partito Agrario di Russia – partito russo